Ралли Франции 2015 года (официально 58ème Tour de Corse, Ралли Корсики) - одиннадцатый этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 1 по 4 октября. Это 58-ой Ралли Корсики и 37-ой в рамках чемпионата мира, а также 42-ой этап мирового первенства, проводящийся во Франции. Победу в первый раз на Корсике и во второй раз во Франции одержал финн Яри-Матти Латвала (его 15 победа в классе WRC).

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 16, 74 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году